

Населені пункти та їхні частини
 Вежховиці — село в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вежховиці — село в гміні Ґавожице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вежховиці — село в гміні Вондроже-Вельке Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вежховиці — частина села Железьники в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вежховиці — осада в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки